Kleineich ist der Ortsname von

 Kleineich (Fridolfing), Ortsteil der Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kleineich (Haselbach), Ortsteil der Gemeinde Haselbach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Kleineichen